Onderdistrict in Indonesië
 Padamara (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Padamara (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Padamara (Sukamulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara